Ро́берт Просине́чки (; 12 января 1969, Филлинген-Швеннинген, Баден-Вюртемберг, ФРГ) — югославский и хорватский футболист, хорватский футбольный тренер. Выступал за сборные Югославии и Хорватии.

Клубная карьера 
Роберт родился в ФРГ в семье выходцев из Югославии. В детстве переехал на историческую родину. Карьеру начал в загребском «Динамо», затем перешёл в белградскую «Црвену Звезду», в составе которой выиграл Кубок чемпионов 1991 года. Стал чемпионом Югославии 1988, 1990, 1991. Выиграл Кубок Югославии в 1990 году.

Также выступал за мадридский «Реал», «Овьедо», «Барселону», «Севилью», «Хрватски Драговоляц», «Стандард» Льеж, «Портсмут», «Олимпия» Любляна и «НК Загреб».

Карьеру игрока завершил в 2004 году.

Карьера в сборной 
Просинечки сыграл 49 матчей за сборную Хорватии, в которых забил 10 мячей. Также на его счету 15 матчей и 4 мяча за сборную Югославии. В 1987 году Просинечки в составе сборной Югославии выиграл молодёжный чемпионат мира в Чили, а также был назван лучшим игроком турнира.

Участник чемпионате мира 1990 года, на этом турнире Роберт Просинечки сыграл 3 матча, 170 минут, забил 1 гол в ворота сборной ОАЭ. В первом матче группового этапа чемпионата мира 1990 года Просинечки сыграл против сборной ФРГ 10 июня на стадионе «Сан-Сиро», провёл на поле 35 минут. Во втором матче против сборной ОАЭ провёл на поле 15 минут, забил гол на 90-й минуте. В 1/4 финала сыграл против сборной Аргентины провёл на поле 120 минут, реализовал послематчевый пенальти.

На чемпионате Европы 1996 года Просинечки сыграл 3 матча, 224 минуты, заработал 1 жёлтую карточку. В первом матче группового этапа сборная Хорватии встречалась со сборной Турции, Просинечки сыграл 90 минут. Во втором матче сборная Хорватии встречалась со сборной Дании, Просинечки сыграл 88 минут, заработал 1 жёлтую карточку. В третьем матче сборная Хорватии встречалась со сборной Португалии, Просинечки сыграл 46 минут.

На чемпионате мира 1998 года Просинечки сыграл 5 матчей, 304 минуты, забил 2 гола. В первом матче группового этапа сыграл против сборной Ямайки, провёл на поле 90 минут, забил гол на 53-й минуте. Во втором матче сыграл против сборной Японии, провёл на поле 65 минут. В третьем матче сыграл против сборной Аргентины, провёл на поле 68 минут. В 1/2 финала Просинечки сыграл против сборной Франции, провёл на поле 3 минуты. В матче за 3-е место против сборной Нидерландов, провёл на поле 78 минут, забил гол на 13-й минуте. Тем самым став единственным футболистом в истории, забивавшим мячи на чемпионатах мира за две разные команды: сборную Югославии и сборную Хорватии.

На чемпионате мира 2002 года Роберт Просинечки сыграл 1 матч, 45 минут против сборной Мексики.

За сборную Хорватии Роберт Просинечки играл на чемпионате Европы 1996 года и чемпионатах мира 1998 и 2002 годов. В 1998 году стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Тренерская карьера 
С 2006 по 2010 год работал в тренерском штабе сборной Хорватии. 9 декабря 2010 года стал главным тренером «Црвены Звезды», где проработал 2 года.

В 2014 году возглавил сборную Азербайджана, но не помог команде отобраться ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018. Покинул сборную в октябре 2017 года.

С 4 января 2018 — главный тренер сборной Боснии и Герцеговины.

С 22 марта 2022 — главный тренер футбольного клуба Олимпия Любляна (Словения).

Достижения

Командные 
Црвена Звезда
 Чемпион Югославии: 1987/88, 1989/90, 1990/91
 Обладатель Кубка Югославии: 1989/90
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1990/91
Реал Мадрид
 Обладатель Кубка Испании: 1992/93
 Обладатель Суперкубка Испании: 1993
Кроация
 Чемпион Хорватии: 1997/98, 1998/99, 1999/00
 Обладатель Суперкубка Хорватии: 1998
 Обладатель Кубка Хорватии: 1997/98
Олимпия (Любляна)
 Обладатель Кубка Словении: 2001/02
Сборная Югославии
 Чемпион мира (до 20): 1987
 Серебряный призёр чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 1990

Личные 
 Лучший игрок молодёжного чемпионата мира: 1987
 Лучший молодой игрок чемпионата мира: 1990
 Футболист года в Югославии: 1990
 Обладатель трофея Браво: 1991
 Лучший футболист Хорватии: 1997

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте «Футболисты мира»
 Статистика выступлений за сборную на РСССФ
 Статья на Огоголе: Просинечки: вечный предатель, вечный герой

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Црвена звезда»
Тренеры ФК «Кайсериспор»
Тренеры сборной Азербайджана по футболу
Тренеры сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Тренеры ФК «Денизлиспор»